Гагарина, Вера Фёдоровна: Гагарина, Вера Фёдоровна (1836—1923) — русская аристократка, меценатка, евангелистка.
 Гагарина, Вера Фёдоровна (в замужестве Вяземская, 1790—1886) — жена П. А. Вяземского, конфидентка и корреспондентка А. С. Пушкина.